Kambos kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Kampos (ort i Cypern), Eparchía Lefkosías,

Grekland 

 Kámbos (ort i Grekland), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar